Lilla Stentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Stentjärnen, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun, 
Lilla Stentjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Lilla Stentjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lilla Stentjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,

Se även
Stentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn